Половкова — русская фамилия.

Известные носители
 Половкова, Елена Трофимовна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Половкова, Меланья Фёдоровна (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.

 Мужской вариант
 Половков